«Ладушки» — российский детский народный фольклорный ансамбль, созданный в 1987 году Е. Рудневой на базе Шварцевской ДШИ. Сейчас руководителем является Ануфриева И. Г.

Ансамбль — участник российских и зарубежных фестивалей, среди которых: «Молодёжные дельфийские игры» (в Саратове и Смоленске), «Золотая пчелка» (в республике Беларусь), «Орловские зори», «Звезды Балтии», «Венок России» (Туапсе, ВДЦ «Орленок»), «Бегущая по волнам» (Турция). В 2000 году ансамбль «Ладушки» стал лауреатом Всероссийского телеконкурса «Шире круг», а 2005 — завоевал I премию на IV Всероссийском фестивале народного творчества им. А. Мистюкова.

Участники коллектива — это дети от 6 до 17 лет. В репертуаре ансамбля старинные песни и обряды русского народа и Тульской губернии, театрализованные представления для детей и молодёжи на фольклорной основе, песни мастеров сцены Л. Руслановой, О. Ковалёвой, А. Стрельченко.

Артисты ансамбля — частые гости концертных площадок Тулы, Тульской области и ряда регионов России. В 2002 году коллективу «Ладушки» было присвоено звание «народный». В 2007 году они стали участниками ряда концертов в храме Христа Спасителя, фестивального проекта Н. Бабкиной «Россия в песне», сделали совместный проект с ТВ Дании.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Тульской областной филармонии

Музыкальные коллективы России
Музыкальные коллективы по алфавиту